A un passo dall'inferno – film del 1966 diretto da Will Zens
 Trappola di cristallo – film del 1988 diretto da John McTiernan distribuito anche come A un passo dall'inferno (Trappola di cristallo)
 A un passo dall'inferno – film del 1995 diretto da Paul Lynch